Matt Durning is een personage uit de televisieserie Beverly Hills, 90210, gespeeld door acteur Daniel Cosgrove.

Matt is advocaat en heeft een kleine kantoor in een complex waar Kelly Taylor en Donna Martin een kledingwinkel beginnen. Daar leren ze ook elkaar kennen en beginnen vrienden te worden. Kelly ziet wel iets in Matt en ze krijgen een relatie.

De eerste keer dat Matt als advocaat nodig is, is als Noah Hunter gepakt is met drank achter het stuur.

Matt heeft moeite om zijn hoofd boven water te houden met zijn financiële situatie en wordt uiteindelijk zijn huis uitgezet.
Hij spreekt met Steve Sanders af dat hij zijn krant bijstaat als advocaat en Steve verleent hem kosteloos een kamer in het huis waar Steve woont (het huis van de familie Walsh).

Als Dylan McKay terugkomt dan geeft dat meteen spanningen in de relatie van Matt en Kelly, dit omdat Kelly en Dylan en verleden hebben dat nog niet helemaal afgesloten is.
Kelly zegt tegen Matt dat er niets aan de hand is maar Matt gelooft dit niet helemaal, en terecht want Kelly gaat met Dylan naar Mexico en daar eindigen ze in bed.
Dit is net in de periode dat de vrouw van Matt Lauren terug is uit New York, die was opgenomen in een psychiatrische inrichting met schizofrenie, en kende haar man niet meer. Dit was de reden dat Matt naar Los Angeles kwam om haar te vergeten.

Maar door nieuwe medicijnen was ze beter geworden en kwam naar haar man toe voor een nieuwe kans.
De nieuwe medicijn sloeg niet goed aan en ze moest stoppen maar dat betekende dat ze weer ziek zou worden.
Eerst besloten ze om toch door te gaan met de medicijnen terwijl ze wisten dat dit haar leven zou kosten, maar ze kregen deze medicijnen niet meer op recept zo kochten ze dit op de zwarte markt in Mexico. Maar toen ze de medicijnen hadden durfde Lauren niet meer en stopte toch met de medicijnen en ze werd weer heel ziek en ging terug naar de inrichting in New York, en later scheidde ze van Matt om hem toch weer een leven te gunnen.

Toen wilde Matt weer verder met Kelly en ze ging hierop in, wat Dylan niet kon accepteren.
Dylan bleef de storende factor in de relatie en Matt kwam erachter wat er in Mexico was gebeurd, eerst was hij boos maar hij besefte dat dit in de tijd gebeurde toen Lauren terug was dus hij vergaf Kelly.

Aan het einde van seizoen 9 werd Kelly verkracht, en terwijl Matt dit niet wist was de dader een cliënt van Matt.
In de laatste aflevering van seizoen 9 kwam de dader op aanraden van Matt in de winkel van Kelly, daar werd Kelly zo bang van hem dat hij hem dood schoot.
Hier helpt Matt Kelly zodat ze niet vervolgd wordt voor moord.

In seizoen 10 komt een broer van Matt op bezoek met zijn vrouw, dan vertellen ze Matt dat ze geen kind kunnen krijgen omdat de broer haar niet zwanger kan maken. Nu willen ze dat Matt sperma geeft zodat ze zwanger kan worden.
Dit staat Kelly niet aan maar na verloop van tijd stemt ze toch in en zo kan de schoonzus toch zwanger worden.

Matt gaat samen met Dylan een weekend weg allebei op een motor de woestijn in. Daar raken ze verzeild in een rave party en zonder het te merken krijgt Matt lsd binnen en belandt hij in bed met een vreemde vrouw.
Hij besluit dit om niet tegen Kelly te zeggen, maar hij krijgt zo'n last van schuldgevoel dat hij het toch vertelt, en Kelly besluit dan om het uit te maken.

Intussen krijgt Matt bericht dat zijn broer is verongelukt net nadat zijn vrouw is bevallen, hierdoor besluit Matt naar New York te gaan om zijn schoonzus te steunen en samen hun kind op te voeden.

In de laatste aflevering zien we dat Matt afscheid neemt van Kelly, en Kelly gaat naar Dylan en valt in zijn armen.

Durning, Matt